Jiří Němec (1932–2001) cseh filozófus, pszichológus
Jiří Němec (1965–) labdarúgó